Дитя́чий пісенний ко́нкурс Євроба́чення 2014 — 12-й дитячий пісенний конкурс Євробачення, що відбувся в Мальті, відбудеться в мальтійській судноверфі в невеликому місті Марса, яке знаходиться недалеко від Валлетти. Після того як Гайя Каукі з піснею «„The start“» здобула перемогу в столиці України — Києві, набравши 130 балів.

Всього в конкурсі взяло участь 16 країн, у тому числі Італія, Чорногорія та Словенія, для яких цей конкурс став дебютним. Переможцем конкурсу став Вінченцо Кантьєллоіз Італії з піснею «Tu primo grande amore» («Ти моя перша веоика любов»). Друге місце посіла Болгарія, третє — Вірменія. Україну в цьому році представляв гурт «Sympho-Nick», який посів лише 6-те місце.

Учасники 
Країни учасники:

Фінал

Джерела 
 Офіційний сайт конкурсу

Див. також 
 Пісенний конкурс Євробачення 2014

Примітки 

Дитячий пісенний конкурс Євробачення
2014 у телебаченні